Мар Шимун:

 Мар Шимун XIX Беньямин — католикос-патриах Ассирийской церкви Востока.
 Мар Шимун XXI Ишая — католикос-патриарх Ассирийской церкви Востока.